Oelzner ist der Familienname folgender Personen;

 Heinz Oelzner (1921–1991), deutscher Diplomat; Botschafter der DDR in Finnland und Dänemark
 Rudolf Oelzner (1906–1985), deutscher Bildhauer
 Ulrike Oelzner (1939–2012), deutsche Glaskünstlerin